Langres, commune française ;
 Langres, fromage français ;
 Plateau de Langres, dénomination géographique.